Polo (Illinois), een plaats in de VS
 Polo (kleding), een type kledingstuk
 Polo (Missouri), een plaats in de VS
 Polo (sport), balsport met twee teams te paard
 Polo (tropische storm), een tropische storm in de Grote Oceaan in 2008
 Polo Ralph Lauren, een merk van de Amerikaanse Polo Ralph Lauren Corporation
 Waterpolo, balsport in het water
 Kanopolo, balsport in een kajak
 Volkswagen Polo, een automodel van de fabrikant Volkswagen
 Marco Polo (1253–1324), een Venetiaans handelaar en ontdekkingsreiziger